Добровольское сельское поселение — муниципальное образование в Волгодонском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — посёлок Солнечный.

Административное устройство 
В состав Добровольского сельского поселения входят:
 посёлок Солнечный;
 хутор Мокросоленый;
 посёлок Саловский;
 хутор Сухая Балка.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Волгодонского района